Sitosterin bezeichnet folgende Stoffe:

α-Sitosterin
β-Sitosterin
γ-Sitosterin